Сезон 1985–86 в Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, що проходило між 8 вересня 1985 та 27 квітня 1986 року. Участь у турнірі брали 16 команд, 3 найгірші з яких залишили Серію A по завершенні сезону.

Переможцем сезону став туринський «Ювентус», для якого цей «скудетто» став 22-м в історії. Чемпіони продемонстрували впевнену гру у захисті, пропустивши у 30 іграх сезону лише 17 голів.

Команди 
Участь у турнірі брали 16 команд:

Турнірна таблиця

Результати

Чемпіони 
Склад переможців турніру:

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром сезону 1985-86 Серії A з результатом 19 голів став форвард «Роми» Роберто Пруццо.

Алессандро Альтобеллі забив сотий м'яч у матчах Серії «А». По завершенні сезону, до десятки найвлучніших голеадорів ліги входять: Сільвіо Піола (275), Гуннар Нордаль (225), Джузеппе Меацца (216), Жозе Алтафіні (216), Курт Хамрін (190), Джамп'єро Боніперті (178), Амедео Амадеї (174), Джузеппе Савольді (168), Гульєльмо Габетто (165), Роберто Бонінсенья (163).

Література 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, вересень 2005

Посилання 
 Серія A 1985–86 на RSSSF  

1985-86
1985 у футболі
1986 у футболі
1985 в італійському спорті
1986 в італійському спорті